Biologie
 Ophelia (geslacht), genus polychaeta (wormen) uit de familie Opheliidae

Kosmologie
 171 Ophelia, planetoïde, ontdekt in 1877.
 Ophelia (maan), tweede maan van Uranus, ontdekt in 1986.

Kunst en literatuur
 Ophelia (personage), personage uit The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark van Shakespeare.
 Ophelia (Millais), schilderij van John Everett Millais uit 1852.

 Ophelia (Merchant), muziekalbum van Natalie Merchant uit 1998.
 Ophélia, Franse film van Claude Chabrol uit 1963
 Ophelia (film), Britse film van Claire McCarthy uit 2018
 Ophelia, gedicht van Georg Heym.
 Ophélia, lied van Nolwenn Leroy uit 2012.

Meteorologie
 Ophelia (orkaan, 2005)
 Ophelia (orkaan, 2011)
 Ophelia (orkaan, 2017)